Водников — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Водников — до 1990-х годов название села Водниково в подчинении городской администрации Атырау Атырауской области.

Россия 

 Водников — посёлок в Беломорском районе Карелии.